Heutschi ist der Familienname folgender Personen:

 Urs Viktor Heutschi (1843–1899), Schweizer Bankier und Politiker
 Walter Heutschi (1944–2023), Schweizer Unternehmer und Mobilfunkpionier